Estados Unidos
Pelican Bay (Flórida) — região censitária
Pelican Bay (Texas) — cidade

Desambiguações de topônimos